Нелл:

 Нелл — американский кинофильм 1994 года.
 Нелл, Рауль Иоханесович (1933—1987) — советский футболист.